Verbitsky ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernardo Verbitsky (1907–1979), argentinischer Journalist und Schriftsteller 
 Horacio Verbitsky (* 1942), argentinischer Journalist und Schriftsteller